Альфа Этники 1997/1998 () — 62-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 30 августа 1997 года и закончился 17 мая 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1997/1998
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1997 году
Спорт в Греции в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998